Вашек Поспишил (; род. 23 июня 1990 года в Верноне, Канада) — канадский профессиональный теннисист чешского происхождения; победитель одного турнира Большого шлема в мужском парном разряде (Уимблдон-2014); бывшая четвёртая ракетка мира в парном разряде; победитель семи турниров ATP в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады. Лауреат награды ATP в номинации «Возвращение года» (2020).

Общая информация 
Вашек Поспишил родился в канадском Верноне, в семье Милана и Милы Поспишилов, канадцев чешского происхождения.

Вашек начал играть в теннис в пять лет. Отец Вашека — теннисный тренер и все его дети (у Вашека два старших брата: программист Том и учитель физики Петр) играли в теннис на национальном уровне в юниорах. В детстве его теннисными кумирами были Патрик Рафтер и Роджер Федерер.

Вашек свободно владеет английским, французским и чешским языками. Друзья зовут его «Ваш».

Спортивная карьера

Начало карьеры 
С 2007 года Вашек Поспишил — игрок Ассоциации теннисистов-профессионалов. В том же году он начал участвовать в профессиональных турнирах. В ноябре 2008 года в Римуски (Канада) с Милошем Раоничем он выиграл свой первый «челленджер» в парном разряде, победив нескольких соперников, находящихся на 600 мест выше него в рейтинге АТР. В 2010 году Поспишил, тренировавшийся с 2005 по 2009 год в Простеёве (Чехия), был приглашён в Национальный тренировочный центр Федерации тенниса Канады в Монреале. В том же году Вашек выиграл свой первый матч турнира ATP на турнире в Монреале, победив в паре с Раоничем Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

В феврале 2008 года Поспишил впервые выступил за сборную Канады в матче Кубка Дэвиса. В июле 2011 года в отсутствие травмированных Милоша Раонича и Фрэнка Данцевича Поспишил сыграл решающую роль в выходе канадской команды в плей-офф Мировой Группы, выиграв одиночную и парную (с Даниэлем Нестором) встречи против команды Эквадора. В сентябре в матче плей-офф против команды Израиля он практически в одиночку вывел сборную Канады в Мировую группу Кубка Дэвиса, победив в одиночных встречах Дуди Селу и Амира Вайнтрауба, а также выиграв вместе с Даниэлем Нестором парный матч у Йонатана Эрлиха и Энди Рама.

2012—2015 

С 2012 года с Поспишилом работал тренер Фредерик Фонтан, в прошлом также профессиональный теннисист, выступавший в турнирах АТР. С этого же года участие Поспишила в турнирах АТР стало регулярным. В апреле 2012 года он впервые вошел в сотню лучших теннисистов планеты, а в июле продвинулся на 85-е место.

Начало теннисного сезона 2013 года Поспишил был вынужден пропустить вследствие заболевания. После возвращения в тур он внёс значительный вклад в успех национальной команды в четвертьфинале Кубка Дэвиса, выиграв в паре с Даниэлем Нестором матч против сборной Италии. Канада, одержав общую победу, вышла в полуфинал этого турнира впервые с 1913 года. В июле в Боготе Поспишил впервые в карьере вышел в полуфинал турнира АТР, а в августе успешно выступил на Открытом чемпионате Канады в Монреале, пробившись в полуфинал после побед над 20-й ракеткой мира Джоном Изнером и 6-й ракеткой мира Томашем Бердыхом. В полуфинале он проиграл Раоничу, занимавшему в рейтинге 13-е место. По итогам этого турнира войдя в топ-40 мирового рейтинга, Поспишил затем побывал также в полуфинале в Базеле, где проиграл местному фавориту Роджеру Федереру, и завершил сезон на 32-й позиции рейтинга.

Хотя 2014 год в одиночном разряде тоже начался для Поспишила удачно (полуфинал в первом турнире сезона в Ченнаи, третий круг на Открытом чемпионате Австралии и 27-е место в рейтинге после двух турниров), он был вынужден сняться с Открытого первенства Австралии из-за проблем со спиной и пропустил месяц. Боли в спине продолжали преследовать его; он проиграл восемь матчей подряд, только в июне в преддверии Уимблдона добившись первой победы за почти пять месяцев. В парном разряде, напротив, сезон, начавшийся неудачно, обернулся высшим в карьере Поспишила на тот момент успехом на Уимблдоне, где канадец выступал с американцем Джеком Соком. Сок, финалист Открытого чемпионата США 2011 года в миксте, предложил Поспишилу совместное выступление лишь за несколько недель до начала турнира, накануне последнего срока подачи заявок, и оно оставалось под сомнением до самого конца. Но в итоге Сок и Поспишил всё-таки вышли на корт вместе и последовательно обыграли четыре посеянных пары (в том числе вторую пару турнира Александр Пейя—Бруно Соарес в четвертьфинале и первую пару мира Боба и Майка Брайанов в финале), завоевав чемпионский титул. Вскоре после этого, на турнире ATP 500 в Вашингтоне, Поспишил впервые в карьере пробился в финал соревнования основного тура АТР, но проиграл Милошу Раоничу. В паре с Соком канадец выиграл турнир ATP в Атланте и стал финалистом турнира Мастерс в Цинциннати, что позволило Поспишилу завершить сезон на 14-м месте в парном рейтинге ATP.

В начале 2015 года Поспишил и Сок одержали девять подряд побед в парном разряде, выиграв за это время турнир Мастерс в Индиан-Уэллс и дойдя до финала в Майами, где уступили Брайанам. К концу апреля Поспишил поднялся в парном рейтинге до 4-го места. Ближе к концу сезона Сок и Поспишил добавили к этим результатам ещё одну победу (в Пекине) и ещё один финал (в турнире Мастерс в Париже). Победы в Париже им хватило бы для попадания в итоговый турнир года, но на их пути встали первая ракетка мира Марсело Мело и Иван Додиг. В одиночном разряде канадец добился лучшего в карьере результата в турнирах Большого шлема, дойдя до четвертьфинала на Уимблдоне после трёх пятисетовых побед. В четвертьфинале его остановил Энди Маррей — третья ракетка мира.

2016—2020 

Сезон 2016 года в одиночном разряде не принёс Поспишилу значительных успехов и включал серию из семи поражений подряд, которую канадец прервал в Ноттингеме, пробившись в третий круг. В парах он успешно провёл первую половину года, добравшись до финала турниров Мастерс в Индиан-Уэллс и Риме с Соком и выиграв турнир менее высокого ранга в Роттердаме с Николя Маю. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Поспишил играл в паре с Нестором. Канадцы дошли до полуфинала, где уступили испанской паре Рафаэль Надаль—Марк Лопес, а затем в борьбе за третье место проиграли Соку и его соотечественнику Стиву Джонсону.

Начало 2017 года для Поспишила было ознаменовано наиболее значительной победой в одиночной карьере: в Индиан-Уэллс канадец, занимавший 129-е место в рейтинге ATP и пробившийся в основную сетку из квалификационного турнира, во втором круге вывел из борьбы Энди Маррея, возглавлявшего на тот момент рейтинг. Уже в следующем раунде, однако, Поспишил проиграл Душану Лайовичу, не реализовав матчбол. Этот результат был показан в промежутке между выступлениями в «челленджерах» (финал в Сан-Франциско и пятый титул за карьеру в Пусане). В следующем сезоне успехи канадца были во многом ограничены «челленджерами», где он завоевал ещё два титула и дважды подряд доходил до финала в Корее. В АТР-туре его лучими результатами были выходы в четвертьфинал в Ньюпорте и Антверпене, а в турнирах Большого шлема он прервал серию из шести поражений подряд, обыграв в первом круге Открытого чемпионата США Лукаша Лацко прежде, чем уступить первой ракетке мира Надалю.

Получив травму в ходе квалификационного отбора к парижскому турниру Мастерс в октябре 2018 года, Поспишил в январе перенёс операцию межпозвоночной грыжи и вернулся на корт только к Уимблдонскому турниру, где получил право на участие в основной сетке благодаря защищённому 73-му месту в рейтинге. Он проиграл в первом круге своему младшему соотечественнику Феликсу Оже-Альяссиму, а затем ему же уступил в первом круге Открытого чемпионата Канады. На Открытом чемпионате США в первом круге нанёс поражение в пяти сетах девятой ракетке мира Карену Хачанову, но в следующем раунде проиграл Теннису Сандгрену. В конце октября и начале ноября канадец выиграл два «челленджера» подряд — в Лас-Вегасе и Шарлоттсвилле (Виргиния). В конце ноября на проходившем в новом формате розыгрыше Мировой группы Кубка Дэвиса из-за травм Раонича и Оже-Альяссима занимавший 150-е место в рейтинге Поспишил стал регулярным участником матчей сборной Канады. Вместе с Денисом Шаповаловым он вывел команду в первый в её истории финал Кубка Дэвиса, победив в личных встречах 12-ю ракетку мира Фабио Фоньини и занимающих в рейтинге 36-ю и 48-ю позиции Райли Опелку и Джона Миллмана. В паре с Шаповаловым они также нанесли поражения австралийской и российской парам в решающей игре матчей четвертьфинала и полуфинала. Финал, в котором Поспишил не участвовал, канадцы проиграли сборной Испании во главе с Рафаэлем Надалем.

За сезон 2020 года, укороченный из-за пандемии COVID-19, проделал в рейтинге путь от 150-го до 61-го места. Дважды играл в финалах турниров ATP — в Монпелье до паузы в сезоне и в Софии после её окончания. Дошёл также до четвёртого круга в Открытом чемпионате США, по ходу обыграв 11-ю ракетку мира Роберто Баутисту Агута и Раонича, занимавшего в рейтинге 18-е место. По итогам сезона стал лауреатом награды ATP в номинации «Возвращение года».

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (3)

Поражения (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (29)

Победы (21) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (15)

Победы (7)

Поражения (8)

Финалы челленджеров в парном разряде (31)

Победы (17)

Поражения (14)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Победы над теннисистами из топ-10 
По состоянию на 14 ноября 2020 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Канады
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года